Caio est un prénom portugais. Il peut désigner :

Prénom 
 Caio Fernando Abreu (1948–1996), écrivain brésilien ;
 Caio Blat (1980-), acteur brésilien ;
 Caio Bonfim (1991-), athlète brésilien ; 
 Caio Lucas (1994-), footballeur brésilien ; 
 Caio Júnior (1965–2016), entraîneur brésilien de football ; 
 Caio Prado Jr. (1907-1990), historien brésilien ; 
 Caio Ribeiro (1975-), footballeur brésilien ; 
 Caio Souza (1993-), gymnaste brésilien ; 
 Caio Torres (1987-), joueur brésilien de basket-ball.

Pseudonyme 
 Caio (1986-), Caio César Alves dos Santos, footballeur brésilien.

Patronyme 
 Wolnei Caio (1968-), footballeur brésilien.

Voir aussi 
 Caio, un village du pays de Galles
 

Prénom portugais